Esistono due comuni francesi con questo nome

Mouzon – Ardenne
Mouzon – Charente